Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Yannick Noah 6-2, 3-6, 13-11.

Teste di serie 

 Yannick Noah (finale)
 Balázs Taróczy (campione)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)

 Manuel Orantes (secondo turno)
 Andreas Maurer (primo turno)
 Jose Luis Damiani (quarti di finale)
 Mario Martínez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1982